

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Malewo – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krzyżanów 
 Malewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Raciąż
 Malewo – przysiółek wsi Łoza w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Targ
 Malewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Gostyń

Miejscowości w Bułgarii 
 Malewo – wieś w obwodzie Chaskowo, w gminie Chaskowo
 Malewo – wieś w obwodzie Smolan, w gminie Czepełare